

События

Римская империя 
 Консулы Имп. Цезарь Тит Элий Адриан Антонин Август Пий и Гай Бруттий Презент. Консул-суффект Луций Фульвий Рустик.
 Прах Адриана Антоний Пий помещает рядом с Вибией Сабиной и Луцием Элием Цезарьем в мавзолее Адриана.
 Марк Аврелий принимает титул цезаря и женится на Фаустине Младшей, дочери Антония Пия.

Азия 
 Тибетцы-кяны разбиты, но с поражением не смирились.

Родились 
 Дун Чжо — влиятельный китайский полководец эпохи заката династии Хань (точная дата рождения неизвестна).
 139, ок. — Марк Уммидий Квадрат Анниан (ум. 182), древнеримский политик, ординарный консул 167.

Скончались 
 Луций Венулей Апрониан Октавий Приск (консул 123 года).
 Марина из Оренсе — святой Римско-католической церкви, мученица.
 Чжан Хэн  — китайский философ, мыслитель-энциклопедист, литератор, поэт, государственный деятель и учёный.

Галерея

Примечания

См. также